Tyranny steht für:

 Tyranny (Band), eine Funeral-Doom-Band
 Tyranny (Computerspiel), ein Videospiel von Obsidian Entertainment
 Tyranny (Serie, 2017), eine Sci-Fiction-Serie
 Tyranny (Serie, 2008), eine Drama-Serie

Tyranny ist der Familienname von:
 Gene Tyranny (1945–2020), amerikanischer Pianist und Komponist

Siehe auch:
 Tyrannei
 Tyrannis